, aviateur ;
 Iosíf Adamídis, personnalité politique ;
 , nageur grec.